Drei Schwestern steht für:

 Drei Schwestern (Berg), im Rätikon an der Grenze Liechtenstein-Österreich
 Drei Schwestern (Ackerbau), Pflanzenkombination im indianischen Landwirtschaftssystem
 Drei Schwestern, Serie von Riesenwellen, siehe Monsterwelle #Stand der Forschung
 Drei Schwestern (Tallinn), denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Tallinn, Estland
 Drei Schwestern (Antarktika), Nunatakker im ostantarktischen Viktorialand

Werktitel:
 Die drei Schwestern, Märchen der Brüder Grimm (1812)
 Drei Schwestern (Drama) von Anton Tschechow (1901)
 Drei Schwestern (Oper) von Péter Eötvös (1997)
 Drei Schwestern (1977), ungarischer Film von István Darday und György Szalai
 Drei Schwestern (1984), deutscher Fernsehfilm von Thomas Langhoff
 Drei Schwestern (1997), israelischer Dokumentarfilm von Tsipi Reibenbach
 Drei Schwestern (2015), französischer Fernsehfilm von Valeria Bruni Tedeschi

Siehe auch:
 Three Sisters
 Tři sestry, tschechische Rockband